Un Add-on se entiende, del inglés, como una extensión o añadidura puede referirse a:

 Expansión (videojuegos), una adición a un juego existente de rol (RPG), juego de mesa o videojuego.
 Complemento (Mozilla), una mejora instalable para los proyectos de la Fundación Mozilla.

También conocidos como extensiones, plugins, snap-ins, etc, son programas que solo funcionan anexados a otro y que sirven para incrementar o complementar sus funcionalidades. Las barras de Google y Yahoo! son add-ons para navegadores de internet y tienen opciones y funciones que incrementan las funciones del mismo.